Geografický pojem Bratislavská župa může označovat:

 Prešpurská župa – územní správní jednotka v Uhersku (ahistoricky Bratislavská župa)
 Bratislavská župa (1918–1922) – územní správní jednotka v první československé republice, přejatá z Uherska
 Bratislavská župa (1923–1928) – územní správní jednotka v první československé republice
 Bratislavská župa (1940–1945) – územní správní jednotka v Slovenském státu